Fred Hemmes sr., Nederlands tennisser
Fred Hemmes jr., Nederlands tennisser en zoon van Fred Hemmes sr.
Fred Hemmes (kunstenaar), Nederlands beeldend kunstenaar